Daniel Druet (né en 1941), sculpteur français ;
 Eugène Druet (1867-1916), photographe, galeriste et mécène français ;
 Fabrice Druet (né en 1972), dessinateur de bande dessinée français ;
 Isabelle Druet (née en 1979), mezzo-soprano française ;
 Stéphan Druet (né en 1970), metteur en scène, acteur de théâtre et auteur dramatique français.

Patronyme français